Анна Александровна Лапущенкова (родилась 24 октября 1986 года в Москве, СССР) — российская теннисистка.
 Победительница 12 турниров ITF (11 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Анны зовут Анна и Александр.

Россиянка впервые стала заниматься теннисом в семь лет, поддавшись желанию родителей. В дальнейшим основной тренировочный процесс она осуществляла в теннисном центре при московском ВФСО «Динамо»; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2010 — 117
 2009 — 172
 2008 — 106
 2007 — 172
 2006 — 313
 2005 — 527
 2003 — 1089

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (11)

Поражения (7)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (5)

Победы (1)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Москве
Теннисисты России